Стани́слав Кржиштано́вич (Кжиштанович, Кшиштанович; ; 1577—1617) — польский . Львовский синдик.

Биография 
В молодости обучался в различных академиях (в том числе в Краковской академии, в Ингольштадте), получил степень доктора обоих прав в Вюрцбурге. Затем обучался в Фрайбурге под руководством Юста Липсия. Во время пребывания в Оксфорде был свидетелем преследования католиков, в 1607 году издал в Париже полемический труд против преследования католиков в Англии, одобренный многими публицистами и учёными, в том числе рядом профессоров Сорбонны, а также обсуждавшийся Фрэнсисом Бэконом.

Основные труды 
 «Poloniae sive brevis descriptio statuum Regni Poloniae», 1606 («Польша, или краткое описание состояния Королевства Польского»);
 «Examen catholicum edicti Anglicani quo quod contra Catholicos est latum auctoritate Parlamenti Angliae», Париж, 1607 («Рассмотрение с католической точки зрения англиканского эдикта, изданного английским парламентом против католиков»);
 «Disputatio Canonica de sponsalibus et matrimoniis», Вюрцбург, 1600 («Каноническое обсуждение помолвки и брака»).

Литература 
 S. Grzybowski. Stanisław Krzysztanowicz // Polski słownik biograficzny. — Wrocław, 1970. — Vol. XV. — S. 566—567.
 Szymon Starowolski. Setnik pisarzów polskich / przełożył i komentarzem opatrzył J. Starnawski. — Kraków, 1970. — S. 195—196.
 А. Кравчик. Львівський світ книги у «Сотні польських письменників» Шимона Старовольського // Вісник Львівского університету. Серія книгозн. біблioт. iнф. тexнол. — 2010. Вип. 5. — С. 12-27.
 
 Słownik biograficzny statystyków polskich: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1998. — 381 S. — ISBN 83-908077-1-8.

Примечания 

Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Польши